Hwange ist
 eine Stadt in Simbabwe, siehe Hwange (Simbabwe)
 ein Distrikt in der Provinz Matabeleland North, in dem diese Stadt liegt
 ein Nationalpark in Simbabwe, siehe Hwange-Nationalpark

Siehe auch:
 Wange (Begriffsklärung)